Мори́с II де Крао́н (; ок. 1132, Краон — 12 июля 1196) — поэт, французский феодал, сеньор Краона, наместник короля Генриха II Плантагенета в Анжу и Мэне, также владел несколькими поместьями в Англии.

Герой рыцарской поэмы неизвестного автора на немецком языке () — вероятно, составленной по французскому подлиннику предположительно XII века — повествует о реальном мире придворной жизни и любви в Средние века. Поэму о Краоне издал Haupt, в «Festgaben für Homeyer» Б., 1871. Подобный же сюжет был разработан в фаблио: «Le Revenant», Пьера Danfol’я.

Биографические данные

Брачный союз и дети 
По возвращении из Святой Земли Морис взял в жёны дочь Галерана IV де Мёлана () Изабель де Мёлан () — более известной как Изабель де Майенн (), вдовы от первого брака с Жоффруа III де Майенн (). Этот союз принес Морису II двойную политическую и экономическую поддержку со стороны лордов Мёлана и Майенна. От брака, заключенного около 1170 года с Изабель де Майенн, у Мориса II родилось четыре сына и три дочери:
 сын Рено () — наличие этого сына подтверждается документально, где говорится, что в 1180 году, — во времена Ламберта, аббата Ла-Роэ, — Морис II сделал пожертвование аббатству за упокой души Рено, сына своего, и пожертвование внёс Амори де Мелан — брат жены Изабель;
 сын Морис III () — заменил своего отца в 1196 году и до 1207 года был «сеньором де Краон»;
 сын Пьер () — церковный деятель;
 сын Амори () — сменил своего брата Мориса III и стал лордом Краона с 1207 года по 12 мая 1226 года;
 дочь Авуаз () — жена Ги V де Лаваля ();
 дочь Клеманс () — жена Пьера де ла Гарнаша ();
 дочь Аньес () — [13] жена Тибо II де Матефелон ().

Из завещания Мориса II известно, что сын Пьер был предназначен для церковной жизни, и Морис, сохраняя за собой права наследования, установил для него аннуитет в тысячу золотых солей, взимаемых за товары перевозимые через реку Луара в Шантосе, который был бы отменён, если бы сын не был рукоположен. Пьер принял сан и после смерти своего старшего брата Мориса III в 1207 году не стал сеньором Креана. Однако если церковное положение мешало Пьеру стать лордом Креана, это не мешало ему быть владельцем феодальных владений в Англии. После встреч с Пьером в качестве свидетеля четырёх французских актов в 1205 и 1207 годах, упоминания о нём можно найти только в Англии, где с 31 мая 1213 года он является объектом многочисленных проявлений королевской благосклонности. В мае 1215 года Пьер наследует феодальные владения в Англии, которыми ранее владел Морис II благодаря щедрости Генриха II. Последний приказ, сделанный в пользу Пьера Жаном Санс Терре, датируется 9 июня 1216 года. Пьер умер в 1216 году, что подтверждается пожертвованием в размере двадцати су за упокой его души и ренту, сделанные Клемансом де ла Гарнашем ().

Рождение Клеманс последовало очень скоро после рождения её сестры Авуаз. К 1185 году она уже была замужем. В отличие от братьев и сестёр, имя Клеманс не упоминается в завещании отца; её существование было поставлено под сомнение и историками, которые не обнаружили упоминаний о ней в завещании, хотя в случае смерти Морис II поручил разделить свои феодальные владения передав Краон и Шателе Авуазе, Шантосе Пьеру де ла Гарнашу и феодальные владения в Англии Аньес.

Как и две сестры, Аньес вышла замуж после завещания отца в 1191 году. Она получила в качестве приданого два аннуитета: в Краоне и в Шантосе, и, должна была отказаться от них в случае смерти братьев и наследовании их феодальных владений в Англии после этого. Аньес была обручена с Тибо II де Матефелоном, что подтверждается его подарком аббату де Фонтен-Даниэлю для упокоения её души, который не датирован, но получен в 1204 году одобрением епископа Анжер, при этом, чтобы ратифицировать его Амори I ждал до 1216 года. У Аньес и Тибо не было сыновей, о чем свидетельствует хартия 241 Картулера де Краона, посредством которой в 1218 году Тибо одобрил подарок, сделанный в Шалоше его дочерью Исабель на смертном одре, который был ратифицирован другой его дочерью Эммой.

Господин де Бодар утверждает, что Морис II после своего первого путешествия в Святую Землю оставил своих четверых несовершеннолетних детей под опекой Изабель де Мёлан, однако этот факт полностью опровергается документальными свидетельствами архивных материалов.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Поэты по алфавиту
Нормандские поэты XII века
Участники Третьего крестового похода
Дом де Краон